Joinville může být:

 Joinville (Brazílie) – brazilské město ve státě Santa Catarina
 Joinville (Haute-Marne) – francouzská obec v departementu Haute-Marne
 Joinville-le-Pont – francouzská obec v departementu Val-de-Marne
 Souostroví Joinville – souostroví v Antarktidě
Joinvilleův ostrov– největší ostrov tohoto souostroví